deel van een aanrecht (zie aldaar) waar­op ge­rech­ten kun­nen wor­den klaar­ge­maakt
 Spreadsheet, een computertoepassing